En , Raków est le nom :

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Raków, village du powiat de Polkowice,
 Raków, village du powiat de Trzebnica,
 Raków, village du powiat de Wrocław.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Raków, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Raków, village. 

dans la voïvodie de Lubusz
 Raków, village.

dans  la voïvodie de Mazovie
 Raków, village.

dans la voïvodie d'Opole
 Raków, village.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 de la gmina de Raków, dans le powiat de Kielce,
 Raków, village du powiat de Kielce, siège de cette gmina,
 Raków, village du powiat de Jędrzejów.